Jan Augustyn (1882-1940), polski działacz społeczny na Śląsku Opolskim, rolnik
 Jan Augustyn (ur. 1921), inżynier polski, profesor budownictwa Politechniki Częstochowskiej
 Jan Augustyn, curlerka kanadyjska, mistrzyni świata 1986